Kamionki (gromada w powiecie giżyckim)
 Kamionki (gromada w powiecie śremskim)